De Engelse benaming voor radiolamp
Audion (album), een studioalbum van Larry Fast
Audion (software), een mediaspeler voor Apple Macintosh gemaakt door Panic
Matthew Dear of Audion, techno-artiest